Топоним в Крыму:

 Керлеут — прежнее название села Водопойное Черноморского района.
 Керлеут — прежнее название села Павловка Джанкойского района.
 Керлеут — прежнее название села Алмазное в Советском районе.
 Керлеут — прежнее название исчезнувшего села Мошкарёво в Ленинском районе.
 Керлеут — исчезнувшее село в Джанкойском районе.
 Керлеут — исчезнувшее село в Красноперекопском районе.

См. также 
 Новый Керлеут
 Керлеуты — средневековое монгольское племя